L'Open de Nouvelle-Zélande féminin de squash 2022 est l'édition féminine 2022 de l'Open de Nouvelle-Zélande de squash qui se déroule du 8 au 13 novembre 2022 à Tauranga. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont 8 têtes de série et une joueuse invitée Kaitlyn Watts.

Tesni Evans dispute sa première finale depuis trois ans mais doit s'incliner face à la locale Joelle King, tête de série .

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Nouvelle-Zélande de squash
 Open de Nouvelle-Zélande masculin de squash 2022
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2022
Sport en Nouvelle-Zélande en 2022
Squash en 2022